Константин Сивков:
 Сивков, Константин Валентинович (род. 1954) — российский военный эксперт, доктор военных наук.
 Сивков, Константин Васильевич (1882—1959) — русский и советский историк и москвовед.